Miejscowości w USA:
 Pittsburg – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie Contra Costa
 Pittsburg – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Pittsburg – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Crawford
 Pittsburg – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Pittsburg
 Pittsburg – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös
 Pittsburg – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Camp
Gminy w USA:
 Pittsburg (ang. Pittsburg Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Pittsburg (ang. Pittsburg Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Mitchell
 Pittsburg (ang. Pittsburg Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Coös

Zobacz też 
 Pittsburgh (ujednoznacznienie)